Сезон 1990/1991 став 12-м в історії хокейного клубу харківського «Динамо». У першій його частині команда стала переможцем західної зони першої ліги, у — другій грала в перехідному турнірі. У змаганні команд вищої і першої ліг харків'яни посіли восьме місце і в наступному сезоні залишилися у другому дивізіоні.

Перша ліга 
Підсумкова таблиця західної зони першої ліги. Перша п'ятірка клубів здобула право грати в перехідному турнірі.

Перехідний турнір

Статистика 

 Старший тренер — Цируль Едуард Дмитрович (1954)
 Начальник команди — Биков Віктор Васильович (1943)
 Тренер — Макренський Юрій Євгенович (1945)

Примітки

Посилання 
 Отечественный хоккей. Первый — третий эшелоны 1990/1991 — 1994/1995. Молодежные и юношеские чемпионаты СССР/СНГ/России 1990/1991 — 1994/1995. // Под общей редакцией Александра Серебринникова. — Москва, 2017. — 192 с.   
 «Динамо» (Харків) у сезоні 1991/1992  на Eliteprospects  
 Чемпіонат СРСР 1990/1991  на сайті «Хоккейные архивы»  
 Литвин Юрий Валерьевич. История харьковского Динамо  
 История ХК «Динамо» Харьков  

ХК Динамо (Харків)
1990 у хокеї з шайбою
1991 у хокеї з шайбою
Хокей у СРСР